Underworld – film
 Underworld: Evolution – film
 Underworld: Bunt lykanów – film
 Underworld: Przebudzenie – film
 Underworld: Wojny krwi – film
 Underworld – zespół muzyczny